Hōei – era giapponese (1704-1711)
Monte Hoei – cratere nato sul fianco occidentale del Fuji
Santa Wang-Hoei – santa cinese 
Hoei – esonimo olandese della città belga di Huy